Ле́ся Ива́новна Никитю́к (; род. 19 октября 1987, Хмельницкий) — украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче «Орёл и решка».

Биография 
Леся Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года. Мама — Никитюк Екатерина Петровна, отец — Никитюк Иван Иванович, рабочие ОАО «Укрэлектроаппарат». После окончания школы Леся получила высшее образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Во время учёбы девушка была участницей команды КВН «Торнадо Люкс». Постановка «Галя, я в маршрутке» собрала более 6 000 000 просмотров на YouTube.

В 2009 году Леся в компании со своей близкой подругой Ольгой Панасенко начала выступать в «Бигуди шоу». В 2011 году Леся и Ольга приняли участие в шоу «Рассмеши комика», где им удалось заработать 10 000 гривен. В 2012 году они снова выступили на этом шоу, и на этот раз им удалось рассмешить юмористов на 50 000, а затем ещё на 20 000 гривен.

В 2012 году Леся стала ведущей познавательной телепередачи о путешествиях «Орёл и решка», заменив Жанну Бадоеву. Её соведущим был Андрей Бедняков. В 2013 году на канале К1 стартовала авторская передача Леси о шоу-бизнесе — «Леся-ЗдЄся».

8 февраля 2015 года начался показ юбилейного, 10-го сезона передачи «Орёл и решка», в котором Леся Никитюк приняла участие вместе с другими «коллегами» по шоу.

В 2015 году Леся Никитюк вместе с Андреем Бедняковым, Региной Тодоренко и Жанной Бадоевой снялась в клипе Светланы Лободы «Пора домой». Также Никитюк была номинирована на национальную телевизионную премию «Телетриумф» как ведущая развлекательной программы.

10 декабря 2015 года Леся Никитюк отправилась в кругосветное путешествие вместе с телепередачей «Орёл и Решка», но после 24-го выпуска покинула «Кругосветку» в пользу своего нового шоу. Её заменил Петр Романов. На украинском телеканале «Интер» шоу получило название «Вокруг М», на российском телеканале «Пятница» оно же получило название «Леся здеся». На этот раз оно посвящено не шоу-бизнесу, а мужчинам со всего мира. Премьера шоу состоялась 10 сентября 2016 года на телеканале «Интер» и «Пятница».

В декабре 2016 года приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала «XXL».

В конце 2016 года Леся отправилась вместе с Региной Тодоренко на съёмки 13-го сезона «Орёл и решка» в «самые райские и адские места мира». Премьера сезона состоялась 13 февраля 2017 года.

Летом 2017 года стало известно, что Леся появится в качестве ведущей и капитана женской команды в 7 сезоне развлекательного шоу «Хто зверху?» на Новом канале, и составит компанию Сергею Притуле. Это подтвердили в пресс-службе телеканала. Сезон шоу с участием Леси зрители увидели весной 2018 года.

В 9 выпуске шоу Оли Поляковой «Зоряні яйця» Леся участвовала в команде ведущих «Хто зверху?» вместе с Притулой и Педаном, их соперниками была команда «Лига смеха».

В ноябре 2017 года Леся Никитюк приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу «Лига смеха» на 1+1, где сыграла за команду «Стояновка» из Молдовы, в качестве звёздного игрока.

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу «Хто проти блондинок?».

В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта «Le Маршрутка».

В апреле 2022 года Леся Никитюк выпустила песню, посвященную гибели крейсера «Москва» и событиям на острове Змеиный. В основу композиции лёг мотив песни «Оставайся, мальчик, с нами» из мультфильма «В синем море, в белой пене».  Клип стал вирусным, и по состоянию на август 2022 года набрал 1,4 млн. просмотров.

Личная жизнь 
Телеведущая не замужем. В 2017 году Леся сообщила публике, что выходит замуж за своего соседа. Однако через два года стало известно, что свадьбы не будет.

Карьера на ТВ 
 «Рассмеши комика» — участница
 «Орёл и решка» — ведущая (4-5, 10-13 сезоны)
 «Леся-ЗдЄся» (K1) — ведущая
 «Вокруг М» (Интер) / «Леся здеся» (Пятница!) — ведущая
 «Хто зверху?» (Новый канал) — ведущая, капитан женской команды (7-10 сезон)
 «Зоряні яйця» (Новый канал) — участница
 «Лига смеха» (1+1) — звёздная гостья
 «Танцы со звездами» — участница
 Кто против блондинок — Новый канал, Украина — ведущая
 «Шалена зірка» — Новый канал, Украина — ведущая
 «Липсинг батл» (1+1) — ведущая шоу, вместе с Потапом
 «Ле маршрутка» (Новый канал) – ведущая, главная героиня.

Награды и номинации

Примечания 

Игроки КВН
Телеведущие канала «Интер»
Телеведущие Украины
Ведущие телепередачи «Орёл и решка»
Телеведущие телеканала «Пятница!»
Рассмеши комика